

Astronomia 
 Cratere Maricourt – cratere sulla superficie di Marte

Geografia 
 Canada
 Maricourt – comune nella provincia del Québec, regione di Estrie
 Francia
 Maricourt – comune nella regione dell'Alta Francia

Persone 
 Pierre de Maricourt – scienziato francese